Prinz Wilhelm bezeichnet folgende Personen:

 Wilhelm von Gloucester (1941–1972), britischer Adeliger
 Prinz Wilhelm von Homburg, Kampfname von Norbert Grupe (1940–2004), deutscher Wrestler und Boxer
 Prinz Wilhelm von Wales (* 1982), Prinz von Großbritannien und Nordirland
Weiteres:
 Grube Prinz Wilhelm, Bergwerk

Siehe auch:
 Prinz-Wilhelm-Eisenbahn
 Prinz William